Gyrophare, un dispositif permettant de signaler des véhicules.
 Gyros, un plat grec